Die Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen. Das Verwaltungsgebiet bestand auch im nachfolgenden Freistaat, Gau bzw. Land Sachsen bis 1952 und hieß von 1939 bis 1952 Landkreis Dippoldiswalde. Sein Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen.

Geschichte 
Die 1874 gegründete Amtshauptmannschaft ging aus den Gerichtsamtsbezirken Altenberg (Erzgebirge), Dippoldiswalde, Frauenstein und Lauenstein hervor. Sie hatte ihren Verwaltungssitz im Schloss Dippoldiswalde.

Amtshauptmannschaft wurde 1939 in die reichseinheitliche Bezeichnung Landkreis geändert.

1952 erfolgte die Neugliederung des Landkreises Dippoldiswalde in der DDR-Kreisreform. Rechtsnachfolger war der kleinere Kreis Dippoldiswalde. Gebietsteile gingen an die Kreise Freital und Brand-Erbisdorf. Das Gebiet um Breitenau wurde dem Kreis Pirna zugeordnet.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1877 Hans Alexander von Bosse
 1877–1891 Emil von Kessinger
 1891–1894 Haubold von Einsiedel
 1894–1898 Georg Uhlemann
 1898–1903 Karl Joseph Maximilian Lossow
 1903–1909 Wilhelm Maximilian Mehnert
 1909–1914 Carlo Johann Baptist Alfred Sala
 1914–1932 Holm Edler von der Planitz
 1933–1945 Leo Freiherr von Miltitz

Geographie

Lage 
Die Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde lag im östlichen Erzgebirge und dessen Vorland und damit im Süden der übergeordneten Kreishauptmannschaft Dresden. Begrenzt wurde der Verwaltungsbezirk im Norden von der Amtshauptmannschaft Dresden, im Osten von der Amtshauptmannschaft Pirna, im Süden vom Königreich Böhmen (Österreich-Ungarn) bzw. ab 1918 von der ČSR und im Westen von der Amtshauptmannschaft Freiberg.

Verwaltungsgliederung 
Zum Verwaltungsgebiet gehörten die Städte Altenberg, Bärenstein, Dippoldiswalde, Frauenstein, Geising, Glashütte (Sachsen) und Lauenstein sowie 111 Dörfer. Sie umfasste 1910 etwa 652 km² Fläche, in denen rund 58.300 Einwohner lebten.

Die angrenzenden Gebiete finden sich in der Verwaltungsgliederung des Königreiches Sachsen.

Struktur 
Sie war die am dünnsten besiedelte und am wenigsten verstädterte Amtshauptmannschaft Sachsens. Sie stand auch an letzter Stelle aller sächsischen Amtshauptmannschaften hinsichtlich des Anteils gewerbstätiger Personen an der Gesamtbevölkerung.

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 314–315.

Einzelnachweise 

Dippoldiswalde
Ehemalige Verwaltungseinheit (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Gegründet 1874
Dippoldiswalde